

Aziende 

Compagnie du chemin de fer du bas-Congo au Katanga – Società ferroviaria congolese

Codici 
 BCK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bolwarra (Australia)
 bck – codice ISO 639-3 della lingua bunaba